Basu (Bengalisch: , ) ist ein bengalischer Familienname. Er ist auch häufig in anglisierender Form als Bose anzutreffen. Bekannte Namensträger sind:

 Abala Bose (1864–1951), Sozialreformerin
 Amar G. Bose (1929–2013), MIT-Professor und Gründer der Bose Corporation, eines Herstellers von Unterhaltungselektronik
 Ananda Mohan Bose (1847–1906), Staatsmann und Mathematiker
 Bani Basu (* 1939), indische Autorin
 Bipasha Basu (* 1979), indische Schauspielerin und Model
 Chandramukhi Basu (1860–1944), eine der ersten beiden weiblichen Hochschulabsolventinnen Indiens und des Britischen Empires
 Debaki Bose (1898–1971), indischer Filmregisseur
 Debabrata Basu (1924–2001), indischer Statistiker
 Gangapada Basu (1910–1971), Schauspieler
 Helene Basu, deutsche Ethnologin
 Jagadish Chandra Bose (1858–1937), indischer Physiker und Botaniker
 Jyoti Basu (1914–2010), indischer Politiker
 Kaushik Basu (* 1952), indischer Wirtschaftswissenschaftler
 Modhu Bose (1900–1969), Filmregisseur
 Nandalal Bose (1882–1966), Maler
 Nitin Bose (1897–1986), Filmregisseur
 Rahul Bose (* 1967), indischer Schauspieler
 Raj Chandra Bose (1901–1987), indischer Mathematiker
 Rashbehari Bose (zirka 1886–1945), Revolutionär und Terrorist
 Sadhona Bose (1914–1973), Tänzerin und Schauspielerin
 Samaresh Bose, Schriftsteller
 Satyen Bose (1916–1993), Filmregisseur
 Satyendranath Bose (1894–1974), indischer Physiker
 Sekhar Basu (1952–2020), Nuklearwissenschaftler
 Subhash Chandra Bose (1897–1945), indischer Politiker

Basu ist darüber hinaus:
 die vereinfachte Pinyin-Umschrift für den chinesischen Namen des Kreises Baxoi (八宿县; Pinyin: Bāsù Xiàn) der Stadt Qamdo im Osten des Autonomen Gebiets Tibet der Volksrepublik China, siehe Baxoi.

Siehe auch:
 Sätze von Basu, drei Aussagen der mathematischen Statistik